Ninkura, gospodarica pašnikov, je bila manjša sumerska boginja mati, hčerka Enkija in Ninsar. Z Enkijem je bila mati boginje Uttu. V nekem drugem izročilu je bila z Enkijem mati Nin-Imme, deifikacije ženskih spolnih organov.

Rodoslovje sumerskih bogov

Vir

 Michael Jordan. Encyclopedia of Gods. Kyle Cathie Limited, 2002.

Mezopotamska mitologija
Boginje mater